Сан Дијего де ла Унион има више значења:

 Општина Сан Дијего де ла Унион (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Дијего де ла Унион (Сан Дијего де ла Унион, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику